Wersmeningken ist der Name ostpreußischer Orte, die heute in Litauen bzw. Russland liegen:
 Wersmeningken, Kreis Pogegen, ab 1939 Kreis Heydekrug, jetzt: Versmininkai (Šilutė), Dorf im Bezirk Klaipėda, Litauen
 Wersmeningken, auch Wersmeninken (1938–1946: Angerbrunn), Kirchspiel Jurgaitschen, Kreis Tilsit, 1946 zur Oblast Kaliningrad; die Siedlung besteht nicht mehr.
 Groß Wersmeningken (1938–1946: Großstangenwald), Kreis Gumbinnen, ab 1946: Sarja (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Groß Wersmeningken (1938–1946: Langenfelde), Kreis Pillkallen/Schloßberg, ab 1946: Belkino (Kaliningrad, Krasnosnamensk), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland